Coddington kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Coddington, Nottinghamshire, England, 
 Coddington, Cheshire, England, Cheshire West, 
 Coddington, Herefordshire, England, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar